

Малверн — місто, штат Алабама
 Малверн — місто, штат Арканзас
 Малверн — місто, штат Айова
 Малверн — місто, штат Пенсільванія
 Малверн — селище, штат Огайо